Gaziantep, törökországi tartomány
 Gaziantep, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Gaziantep, az azonos nevű török tartomány székhelye